Sezon 2004/05 Ligue 1.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Piłkarze miesiąca

Zobacz też 
 Ligue 1

Przypisy 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2004 we Francji
2005 we Francji